Homans ist der Familienname folgender Personen:

 George C. Homans (1910–1989), US-amerikanischer Soziologe
 Helen Homans (1878 oder 1879–1949), US-amerikanische Tennisspielerin
 
 Liesbeth Homans (* 1973), belgische Politikerin der Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA)

Siehe auch:
 Homans-Zeichen